Thyonidium är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Magnus Wilhelm von Düben och Johan Koren 1846. Enligt Catalogue of Life ingår Thyonidium i familjen korvsjögurkor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen svanssjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Korvsjögurkor
Thyonidium